Стивен Аарон Голин (; 6 марта 1955, город Женева, штат Нью-Йорк, США - 21 апреля 2019) - американский продюсер кино и телевидения. Голин был основателем и генеральным директором Anonymous Content LLP, компании по разработке, производству и управлению мультимедиа, а также соучредителем и генеральным директором Propaganda Films.

Биография 
В 1976 году Стив Голин окончил Школу искусств Tisch при Нью-Йоркском университете.
В 1986 году Голин и его партнер Джони Сигватссон основали компанию Propaganda Films. Они занимались продюсерской деятельностью, рекламой и производством видео. Компания быстро выбилась в лидеры рынка и не раз была отмечена престижными премиями: MTV Video Music Awards и Каннского фестиваля.
Это произошло во многом благодаря поиску и удачным инвестициям в новые имена. Её открытиями стали: Дэвид Финчер, Майкл Бэй, Спайк Джонз, Антуан Фукуа, Гор Вербински, Алекса Пройас и Мишель Гондри.
После того, как Propaganda Films стала успешной, Голин и Сигватссон продали её PolyGram. Но когда Polygram был продан Seagram в 1998 году, все те, кого когда-то привел туда Голин, были уволены, и он потерял контроль над компанией. В 1999 году ему пришлось окончательно расстаться с Propaganda Films.
Следующим проектом Стивена Голина стала компания Anonymous Content, основанная в начале 2000 года, с резиденцией в Калвер-Сити, штат Калифорния. Голин сам руководил коммерческим подразделением компании. Она производила рекламные ролики и среди её клиентов были: Audi, Citibank, Кока-кола, Ford, Intel, Nike, Пепси, United Airlines.
В 2000 году на конкурсе Billboard Music Awards их клип для группы A Perfect Circle на песню Judith (режиссёр Дэвид Финчер) получил награду «Лучший новый исполнитель» (категория «Хард-рок»). Anonymous также разрабатывал проекты для музыкальных групп: Cypress Hill, Filter, Smash Mouth, Third Eye Blind и The Wallflowers.

Премии и награды 

2005 году фильм «Вечное сияние чистого разума» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».

2007 году фильм «Вавилон» побеждает в номинации «Лучший фильм» сразу на двух конкурсах, и получает премию Оскар и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В 2016 году история почти повторилась. Два фильма «В центре внимания» и «Выживший» были номинированы на эти же премии. В результате Оскар получил фильм «В центре внимания», а BAFTA признали лучшим фильмом «Выживший».

Избранная фильмография 

Игра, режиссёр Дэвид Финчер (1997)
Быть Джоном Малковичем, режиссёр Спайк Джонз (1999)
Вечное сияние чистого разума, режиссёр Мишель Гондри (2004)
Вавилон, режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту (2006)
Версия, режиссёр Гэвин Худ (2007)
Мистер Робот, режиссёр Сэм Эсмейл (2015)
В центре внимания, режиссёр Том Маккарти (2015)
Выживший, режиссёр  Алехандро Гонсалес Иньярриту (2015)

Примечания 

Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Кинопродюсеры XX века
Кинопродюсеры по алфавиту
Родившиеся в Джениве (Нью-Йорк)
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета